Lesire peut faire référence à :

Patronymes  
 Guy Lesire (1932-2007), acteur, directeur de théâtre, metteur en scène et médecin belge.
 Paulus Lesire (1611-1654), peintre néerlandais.

Toponymes  
 (29311) Lesire, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

 Un producteur de Maroilles.